För delastaten i Venezuela, se Aragua (delstat)

Aragua är ett släkte av fjärilar. Aragua ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mätare
Aragua